Бори́с Балашо́в: Балашов, Борис Александрович (1927—1974) — главный редактор журнала «Филателия СССР» (1968—1974).
 Балашов, Борис Петрович (род. 1941) — российский учёный геолог, доктор наук, изобретатель.